Comitatul Monroe, conform originalului din engleză, Monroe County, este numele a șaptesprezece comitate din șaptesprezece state diferite ale Statelor Unite ale Americii, toate denumite după James Monroe, cel de-al cincilea președinte al Statelor Unite ale Americii, care a servit două mandate prezidențiale între 1817 și 1825.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Monroe, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Districtul Monroe (dezambiguizare)
 Monroe (dezambiguizare)
 Monroe (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii